

En littérature 
  (1941-), auteur de livres sur le christianisme, l'histoire et la science ;

Au cinéma 
  (1901-1987), acteur britannique ;
  (1939-), directeur de la photographie anglais ;
 Ian Wilson, preneur de son  ;

Dans les arts 
 Ian Wilson, artiste ;

En musique 
 Ian Wilson, (voir : Les Holroyd, À La Cigale, Liste des chansons de Johnny Hallyday adaptées d'une chanson étrangère) ;
 Ian Wilson, (voir : What a Wonderful World) ;

En sport 
 Ian Wilson (1958-), joueur de football écossais ;
  (1923-), joueur de football écossais ;
  (1970-), nageur britannique ;

En politique 
  (1932-2013), homme politique australien ;
 , homme politique de Vanuatu.